

Opéra 

 , opéra composée par Ivan Caryll en 1899.

Télévision 

 , publicité pour Mercedes SL datant de 2002 ;
 , chaîne télévisée britannique ;
 , série télévisée chinoise diffusée sur MediaCorp Channel 8 à partir du .

Cinéma 

 , titre original de L'Isolé, film américain de Frank Borzage sorti en 1929 ;
 Lucky Stars, série de films d'action hongkongais des années 1980 et années 1990 ;
 Lucky Stars, film canadien de Jason Margolis sorti en 2004 ;
 , film indien de Deepu Anthikkad sorti en 2013 ;
 , drame canadien de Max Fischer sorti en 1980 ;
 , titre anglais de La Bonne Étoile (Buena Estrella), film espagnol de Ricardo Franco sorti en 1997.

Littérature 

 , titre original de Cycle de David Starr, série de science fiction d'Isaac Asimov ;
 , roman de Cathy Cassidy publié en 2007.

Musique

Artiste 

 , groupe féminin ;
 , nom de scène de Leslie Morrison, chanteuse pop australienne.

Album 

 , album de  sorti en 2004.

Chanson 

 , chanson de The Brilliant Green présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Gene Vincent sorti en 1961 ;
 , single de Madonna présente sur l'album Madonna sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Alex Lloyd présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe Superfunk présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single des  sorti le  ;
 , chanson de Carola Häggkvist et Andreas Johnson sortie le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de SHINee présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de , générique de fin de Prétear.

Manga 

 , manga yonkoma japonais créé par Kagami Yoshimizu.

Autres 

 Lucky Star est un ancien bateau de croisière.
 Lucky Star est aussi une ancienne carte mère pour Pentium III